

Inglaterra 
 Kenton (Devon)
 Kenton (Londres)
 Kenton (Suffolk)
 Kenton (Tyne and Wear)

Estados Unidos 
 Kenton (Delaware)
 Kenton (Ohio)
 Kenton (Tennessee)
 Condado de Kenton
 Kenton Vale

Desambiguações de topônimos